Ива́н Григо́рьевич Ивано́в:
 Иванов, Иван Григорьевич (1902—1957) — контр-адмирал ВМФ СССР.
 Иванов, Иван Григорьевич (1935—2012) — советский и российский ученый-филолог.
 Иванов, Иван Григорьевич (1921—1985) — советский философ и религиовед.